Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1977 () — 19-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1977
Эквадор
1977 год в Эквадоре